Николићи или Николић могу да буду:

 Николић (презиме), српско презиме
 Николићи (породица), Николићи од Рудне, племићка породица
 Николићи (братство), српско братство у Црној Гори

или

 Николићи (Рудо), насеље у општини Рудо, Република Српска, БиХ
 Николић (Дојран), насеље у општини Дојран, Северна Македонија

Личности са презименом Николић 
 Александар Николић, српски кошаркаш и кошаркашки тренер;
 Ана Николић, српска певачица;
 Андра Николић (1853—1918), српски политичар, министар просвете и иностраних дела, посланик у Паризу, председник Народне скупштине, сенатор;
 Бајо Николић Пивљанин, хајдучки четовођа, учесник Кандијског рата;
 Бошко Н. Петровић, српски новинар и борац НОБ-а;
 Владимир Николић, српски архитекта;
 Вера Николић, српска атлетичарка;
 Вито Николић, црногорски писац;
 Ендру Николић, аустралијски официр и политичар;
 Данило Николић, српски књижевник;
 Драган Николић, српски глумац;
 Живко Николић, српски редитељ;
 Јелена Николић, српска одбојкашица;
 Јован Николић, српски стрип цртач;
 Маја Николић, српска певачица;
 Марко Николић, српски глумац;
 Милан Николић (бан), југословенски бан;
 Милан Николић (музичар), српски музичар;
 Милан Николић (фудбалер), српски фудбалер;
 Милијана Николић, српска оперска певачица (сопран);
 Милош Николић, српски лекар и универзитетски професор;
 Милош Ђорђе Николић, албански писац српског порекла;
 Милорад Николић, српски фудбалер;
 Миодраг Николић, српски кошаркаш;
 Мирон Николић, српски епископ;
 Немања Николић (певач), српски певач;
 Немања Николић (српски фудбалер), српски фудбалер;
 Немања Николић (црногорски фудбалер), црногорски фудбалер;
 Предраг Николић, Србин из БиХ, шаховски велемајстор;
 Предраг Николић (*1962) редитељ и сценариста;
 Синиша Николић, српски фудбалер;
 Стево Николић, Србин из БиХ, фудбалер;
 Томислав Николић, српски политичар и председник Републике Србије;
 Урош Николић, српски кошаркаш.

Види још 
 Никола